Лина, или Лина Ла Бьянка (, род. 5 января 1963 г., , США) — сценическое имя бывшей американской порноактрисы. Лауреатка премий AVN Awards, XRCO Award и ряда других.

Ранняя жизнь 
Выросла в Денвере, штат Колорадо. Первоначально снималась в любительской порнографии. Затем переехала в Калифорнию и полностью посвятила себя съемкам в фильмах для взрослых. Профессиональный дебют — фильм с одноимённым названием Leena (1992 г.).

Карьера 
Появилась в телесериале Шерман Оукса Showtime (1995 г.) и софткор-фильмах категории B, таких как Other Men’s Wives (1996) и Femalien (1996). Также выступала в театре — в пьесе Sweet Hostage в 1996 г., в пьесах The Actors' Gang play, Steeltown в 1998 г
.

Награды 
 1994 AVN Award — Лучшая актриса, видео (Blinded by Love)
 1994 XRCO Award — Лучшая актриса, сольное исполнение (Blinded by Love)
 1995 AVN Award — Лучшая групповая секс-сцена, видео (Pussyman 5)
 1995 XRCO Award — Исполнительница года
 1995 FOXE Award — Выбор фанатов
 2009 — Включена в зал славы XRCO

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы XRCO